Guy Zinn, Amerikaans honkballer
Howard Zinn, Amerikaans historicus
Johann Gottfried Zinn, Duits anatoom en botanicus

Zie ook 
Jon Kabat-Zinn, Amerikaans hoogleraar en oprichter en van de Stress Reduction Clinic